Svetlana Kuznetsova var regerande mästare, men valde att inte delta det här året.

Caroline Wozniacki vann finalen med 3–6, 6–4, 6–1, mot Anna Tjakvetadze.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar
Lottning och kvallottning

Pilot Pen Tennis 2008